Kreowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kreowski (1859–1920), deutscher Arbeiterschriftsteller und Journalist
 Hans-Jörg Kreowski (* 1949), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Klaus Kreowski (* 1954), deutscher Spieleautor